Konstantinos Politis ist der Name folgender Personen:

* Konstantinos Politis (Basketballtrainer) (1942–2018), griechischer Basketballspieler und -trainer
 Konstantinos D. Politis (Archäologe) (* 1958), griechischer Archäologe